Hieronder bevindt zich een lijst van de keizers van de latere Ly-dynastie.

Stamboom

Noot: De jaartallen duiden op de periode dat de keizer in kwestie regeerde.

 
Ly